Thomas Fennell est un nom pouvant désigner:

 (1841-1914), fénien d'Australie-Occidentale
 (1875-1936), joueur et entraîneur américain de football américain
 (1904-1991), joueur américain de football américain
Thomas Fennell (1928-2012), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Fennell, Thomas